Agarakadzor kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Agarakadzor (ort), Vajots Dzor, 
 Agarakadzor (vattendrag), 

Robotskapade Armenienförgreningar